13 МИР Пазарджик (или 13 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Пазарджик.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Пазарджик, при 35,01 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Пазарджик
Област Пазарджик